Hakalansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hakalansaari (ö, lat 61,37, long 24,61), Birkaland, Tammerfors, 
 Hakalansaari (ö, lat 61,39, long 23,41), Birkaland, Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar